A Dvorec településnév jelentései:

 Dvorec cseh település
 Bánudvard szlovákiai település szlovák neve a Báni járásban
 Ivánkafalva szlovákiai település Turócudvard településrészének szlovák neve a Stubnyafürdői járásban